BNC eller bnc har flere betydninger:
 BNC-stik - kendt stiktype
 Bethany Nazarene College - det tidligere navn for Southern Nazarene University
 Beni Airport (IATA airport code), i den Democratic Republic of the Congo